Perry é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Perry (Alabama)
Condado de Perry (Arkansas)
Condado de Perry (Illinois)
Condado de Perry (Indiana)
Condado de Perry (Kentucky)
Condado de Perry (Mississippi)
Condado de Perry (Missouri)
Condado de Perry (Ohio)
Condado de Perry (Pensilvânia)
Condado de Perry (Tennessee)

Desambiguações de topônimos